Моча:
 Моча — продукт жизнедеятельности.
 Топонимы
 Моча — остров в Чили.
 Моча — старое название реки Чапаевка.
Моча — до 1952 г. название села Красносамарское в Кинельском районе Самарской области.
 Моча — река в Нижегородской области России, впадает в Горьковское водохранилище на р. Волге.
 Моча — река, приток Пахры.
 Моча — деревня в районе Комарно, Словакия.
 Другое
 «Моча» — эпизод сериала «Южный парк».

См. также 
 Мочи (значения)